Досрочные выборы в ландтаг Свободного государства Пруссия 1933 года прошли 5 марта по указанию рейхсканцлера Адольфа Гитлера в соответствии с Законом о чрезвычайных полномочиях 1933 года. Абсолютное большинство в ландтаге получила Национал-социалистическая немецкая рабочая партия и её союзники из  (коалиция НННП и союза фронтовиков «Стальной шлем»).

Результаты выборов

После выборов 
По итогам выборов нацистам не удалось получить абсолютного большинства в ландтаге. Но уже вскоре ситуация изменилась коренным образом. Мандаты депутатов от Коммунистической партии Германии были объявлены недействительным согласно «Предварительному закона о синхронизации федеральных земель с Рейхом» от 31 марта 1933 года. 23 июня депутаты-социал-демократы были лишены возможности осуществлять свои мандаты, а позже и вовсе лишились их согласно «Указу о безопасности государственного руководства» от 7 июля 1933 года. Исключение левой оппозиции из ландтага и соглашательская политика лидеров буржуазных партий позволили нацистам получить полный контроль над ландтагом. 7 апреля 1933 года Адольф Гитлер назначил Германа Геринга министром-президентом Пруссии. 18 мая 1933 года ландтаг вслед за рейхстагом одобрил Закон о чрезвычайных полномочиях (1933) для Пруссии. После этого ландтаг больше никогда не собирался. Роспуск Рейхстага 14 октября 1933 года привёл, согласно § 11 Gleichschaltgesetz, «без дальнейших церемоний к роспуску парламентов земель». Раздел 1  от 30 января 1934 года упразднил представительные органы земель. Федеративное устройство Германии при нацистском режиме было фактически уничтожено, а прусское правительство существовало лишь символически

После окончания Второй мировой войны Пруссия была ликвидирована как самостоятельное государственное образование со всеми его органами Контрольным советом союзников, издавшим Закон № 46 от 25 февраля 1947 года.

Примечания 

Пруссия
Выборы в Пруссии
1933 год в Германии
Март 1933 года